Winterstein může být:

 Hora či skalní masiv
Winterstein (Saské Švýcarsko) - pískovcový svědecký vrch v Saském Švýcarsku nedaleko česko-německé státní hranice, vrchol se zbytky hradu
Winterstein (Lužické hory) - hrad, který údajně stával na blíže neurčeném místě v Lužických horách
Winterstein (Hainich) - vápencový vrch (468,3  m n. m.) v okrese Unstrut-Hainich v Durynsku

 Obec, část obce
Winterstein (Waltershausen) - vesnice, část města Waltershausen v zemském okresu Gotha v Německu
Winterstein (Simmelsdorf) -  část obce Simmelsdorf v zemském okrese Norimbersko v Bavorsku

 Příjmení 
 JUDr. Karel Winterstein (* 1865, † ?) - pražský právník a továrník 
 Simon von Winterstein (1819–1883), rakouský podnikatel a politik z Dolních Rakous